NFP steht für:
 Nassauische Fortschrittspartei, historische liberale politische Partei im Herzogtum Nassau
 National Fire Plan, Bestandteil des amerikanischen Katastrophenschutzes
 National Focal Point, ein nationaler Knotenpunkt bei internationalen (Forschungs-)Programmen
 National Freedom Party, Partei in Südafrika
 Nationales Forschungsprogramm, eine Reihe staatlich geförderter Forschungsvorhaben in der Schweiz
 Natürliche Familienplanung, Methoden einer natürlichen Empfängnisregelung
 Nauru First Party, politische Partei auf der Pazifikinsel Nauru (Mikronesien), siehe Naoero Amo
 Netherlands Fractal Pattern, niederländisches digitales Tarnmuster
 NFP Neue Film Produktion, deutsche Filmproduktionsfirma und Filmverleih
 Neue Fortschrittspartei, politische Partei in Japan
 Neue Freie Presse, historische Zeitung in Österreich
 Nierenfunktionsparameter, siehe auch Nierenretentionsparameter

Siehe auch:
 New Frontier Party

Abkürzung